Pozzuolo puede referirse a:

 Pozzuolo Martesana, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía.
 Pozzuolo del Friuli, localidad y comune italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia.